Оре:
Топоним
 Оре (, ) — коммуна в Бельгии
 Оре () — район в Германии
 Оре () — река в Германии
 Оре (, ) — коммуна во Франции
 Оре () — река во Франции
 Оре () — коммуна в Швеции
 Оре () — населённый пункт в одноимённой коммуне в Швеции, район горнолыжного катания, где проводились Чемпионаты мира по горнолыжному спорту

Фамилия
 Оре, Луис Херонимо де — перуанский священнослужитель и миссионер, монах ордена францисканцев.
 Оре, Мартин — норвежский саночник.
 Оре, Ойстин — норвежский математик.
 Оре, Рингольд (1931—1968) — советский, латвийский композитор и дирижёр.